Varax ist der Name folgender Personen:

 Alexandrine von Taxis (geb. de Rye, Comtesse de Varax; 1589–1666), Generalpostmeisterin 
 Guillaume de Varax († 1466), von 1460 bis 1462 Bischof von Belley und anschließend bis zu seinem Tode Bischof von Lausanne

Siehe auch:
 Saint-Paul-de-Varax, französische Gemeinde im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes